Grad u Danskoj:
 Kolding, grad u regiji Južna Danska

Općina u Danskoj:
 Kolding (općina), općina u regiji Južna Danska